Wilschany (ukrainisch ; russische Entsprechung Olschany/Ольшаны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Wilschany

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschynsk, siehe Wilschany (Wolotschynsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Wilschany (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Wilschany (Chust)